Nositelky jména Judita Bavorská:
Judita Bavorská (795-843), provdaná římská císařovna, franská královna a bavorská vévodkyně
 dcera hraběte Welfa I. a manželka císaře Svaté říše římské Ludvíka I. Pobožného
Judita Bavorská (925–985), bavorská vévodkyně
 dcera bavorského vévody Arnulfa Zlého a manželka bavorského vévody Jindřicha I.
 Judita Bavorská (1103–1131), švábská vévodkyně
 dcera bavorského vévody Jindřicha Černého a manželka švábského vévody Fridricha II.